Darko Glišić (1991) – calciatore macedone
 Ivan Glišić (1942) – musicista serbo
 Milija Glišić (1932) – scultore serbo
 Mališa Glišić (1886-1916) – pittore serbo
 Miloš Glišić (1998) – cestista serbo
 Milovan Glišić (1847-1908) – scrittore e drammaturgo serbo
 Vladan Glišić (1970) – politico e avvocato serbo